Jean-François Guérin peut désigner :
 Jean-François Guérin (1968-), un journaliste canadien ;
 Jean-François Guérin (1929-2005), un prêtre, fondateur de la Communauté Saint-Martin.